Lady Stardust kan avse

 Lady Stardust (låt av David Bowie)
 Lady Stardust (låt av Lisa Miskovsky)